Lorenzo steht für:
 Lorenzo (Kurzfilm), US-amerikanischer animierter Kurzfilm von Mike Gabriel (2004)
 Lorenzo (Musikprojekt), House-Musikprojekt
 Lorenzo (Name), Vor- und Familienname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lorenzo (Georgia)
 Lorenzo (Idaho)
 Lorenzo (Illinois)
 Lorenzo (Nebraska)
 Lorenzo (Texas)

Siehe auch:
 De Lorenzo, Namensträger
 Laurentiuskirche, Kirchen
 San Lorenzo, verschiedene Bedeutungen
 Lorenza